Lohne bezeichnet Orte in Deutschland:

 Lohne (Oldenburg), Stadt im Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Lohne (Wietmarschen), Ortsteil der Gemeinde Wietmarschen, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Lohne (Bad Sassendorf), Ortsteil der Gemeinde Bad Sassendorf, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Lohne (Fritzlar), Stadtteil der Stadt Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Lohne (Arendsee), Stadtteil der Stadt Arendsee (Altmark), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Gartenstadt Lohne, Ortslage von Neuwarmbüchen in der Gemeinde Isernhagen, Region Hannover, Niedersachsen

Weiter bezeichnet Lohne:
 Lohne (Fluss) im südlichen Teil des Landkreises Diepholz, Niedersachsen
 eine kleine Gasse, einen schmalen Weg (in Norddeutschland)

Siehe auch:
 Löhne
 Lohnes
 Schepsdorf-Lohne
 Lone (Begriffsklärung)